У́лица Ле́си Украи́нки () — улица в Подольском районе города Киева, местность посёлок Шевченко. Пролегает от Млиевской улицы до тупика у Золочевского переулка.

Примыкает Лысянская улица.

История 
Улица возникла в начале XX века. Под современным названием в честь украинской поэтессы Ларисы Косач-Квитки (Леси Украинки) известна с 1922 года.

Литература 

Улицы Киева